Аня́ково () — деревня в Актанышском районе Татарстана. Входит в состав Поисевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена Восточном Закамье на реке Сарашлы, к востоку от центра поселения, села Поисево, в 36 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня основана в конце XVII — начале XVIII века. В XVIII—XIX веках жители относились к сословиям тептярей и башкир-вотчинников (Мушугинской тюбы Булярской волости). Основными занятиями жителей в то время были земледелие и скотоводство.

Деревня была отмечена на карте «Уфимской провинции Казанской и Осинской дорог» «Атласа Оренбурской губернии», составленного в 1752—1755 годах геодезии прапорщиком Иваном  Красильниковым, по поручению Оренбурской губернской канцелярии. 

По III ревизии (1762 г.), в Аняково проживали ясачные татары в количестве 73 душ мужского пола, а также 37 ревизских душ тептярей команды старшины Минея Бекбовова, по другим сведениям, 40 ревизских душ тептярей, живших на земле башкирской поземельной волости «по старинному заселению по владенной памяти 1701 года».

В 1773—1775 годах жители приняли активное участие в Восстании Пугачёва.

В материалах IV ревизии (1782 г.), сохранившихся не в полном виде, в деревне были учтены 40 ревизских душ тептярей.

Ревизией 1811 года было зафиксировано, что «тептяри живут на землях башкир по их допуску и пользуются землей вместе с ними», а также были учтены 52 ревизские души ясачных татар, ревизией 1816 года — 79 ясачных татар. В составе 1-й тептярской команды в деревне Аняково в 1834 году числилось 313 жителей, учитывавшиеся ранее ясачные татары слились с тептярями.

В 1848 году жители деревни имели всего 400 десятин пашни, 300 десятин леса, 95 десятин сенокосных угодий. А также всем жителям принадлежали 195 лошадей, 167 коров, 195 овец, 155 коз, а также 30 ульев. В 1848 году была учтена мечеть.

В материалах X ревизии 1859 года в числе 504 жителей Анякова помимо тептярей были учтены и башкиры, однако в 1870 году сословная принадлежность аняковцев  была указана как тептяри. В 1870 году в 99 домах проживало 532 тептяря, при мечети было медресе. 

В 1884 году земельный надел сельской общины составлял 1878 десятин. В 1902 году в 129 дворах проживали 315 душ мужского пола башкир и бывших припущенников военного звания; в 1905 году в 134 домах − 670 человек; в 1912 году — 695 тептярей и башкир.

По Подворной переписи 1912 года деревня выглядела следующим образом:

«Деревня Анякова (вотчинники) расположена на ровном месте, при небольшом ключе; надел получен на 4 ревизских души. Селение на земле припущенников к югу от надела. Изменение в угодьях: выгон отошел под пашню и частью — под луга. Форма владения общинная; в момент изследования имелся на лицо 1 домохозяин, который пользуется всей землей. Поля на ровном месте при самой деревне. Почва — супесчаный чернозём. Система полеводства — трёхпольная; сеют, однако, 2 года, а на 3-й вынуждены все поле пускать под пар, так как должны приспособляться к севообороту припущенников. Усадьбы нет; дом со двором находится на земле припущенников; этот вотчинник — мулла. Выгона нет, пользуется у припущенников. Припущенники — деревня расположена в равнине при небольшом ключе; надел получен на 231 ревизскую душу и находится в одном месте. Селение на севере надела. Изменений в угодьях существенных не произошло. Форма владения общинная; земля делится по ревизским душам. Поля на ровном месте и находятся не дальше 17 вёрст от селения. Почва — супесчаный чернозём. Система полеводства — трёхпольная. Обработка велась раньше сабанами, но вследствие уменьшения скота сабаны заменяются сохами. Под огородами 10 дес; сеют картофель. Выгон степной, расположен возле деревни. Пастьба скота обычным порядком. Лес к 3 вёрстам от деревни».

В 1913 году земельный надел деревни составлял 1143 десятины.

До 1866 года деревня входила в Мушугинскую тюбу Булярской волости. В 1866—1920 годах Аняково находилось в составе Поисевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, с 1920 года — в Мензелинском кантоне ТАССР. С 10 августа 1930 года в Мензелинском, с 10 февраля 1935 года в Калининском, с 12 октября 1959 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районе.

В 1931 году в деревне был организован колхоз «8 Марта», с 2007 года колхоз села был реорганизован в ООО «Агрофирма „Аняк“».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 99%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма „Аняк“», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В деревне действует дом культуры.

Религия 
В деревне с 2003 года действует мечеть «Шаймухаммад».

Достопримечательности 
В 2005 году в деревне был открыт Дом-музей Ш. Ш. Шаймиева. Недалеко от музея располагается памятник поэту-фронтовику Нуру Баяну (2005 г., скульптор Х. Х. Миннигалиев).

Известные люди 
 М. Ш. Шаймиев (р. 1937) — первый Президент Республики Татарстан.
 Н. Г. Баян (1905—1945) — татарский поэт.
 И. Ш. Фардиев (р. 1960) — административно-хозяйственный и государственный деятель, заслуженный энергетик РТ, лауреат Государственной премии РТ, заместитель премьер-министра РТ – министр энергетики РТ (в 2010–2012 гг.).
 Р. Ш. Фардиев (1956—2008) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ и РФ.
 Ф. Ш. Фардиев (р. 1953) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ.
 Ф. Г. Фатхиев (р. 1960) — заслуженный экономист РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.
 Р. Х. Хисматулла (1934—2004) — татарский поэт, публицист, общественный деятель, писатель, заслуженный работник культуры ТАССР.
 Ш. Ш. Шаймиев (1901—1967) — административно-хозяйственный работник, руководитель сельскохозяйственных предприятий.
 Алмаз Х. Шарипов (р. 1964) — заслуженный работник сельского хозяйства РТ.
 Айвар Х. Шарипов (1969—2014) — заслуженный врач РТ.

Примечания

Комментарии

Источники 

Населённые пункты Актанышского района